Ільясов — прізвище тюркського походження. Утворене від арабської форми староєврейського біблійного імені Ілля — Ільяс.

 Ремзі Ільясов — російський, кримськотатарський політик та економіст.
 Алхазур Ільясов — радянський борець вільного стилю чеченського походження.
 Явдат Ільясов — радянський письменник.
 Юмабіка Ільясова — башкирська поетеса.

Див. також 
 Ільясова
 Гульдар Ільясова — башкирська театральна режисерка.
 Лідія Ільясова — радянська шашкістка, російська журналістка.
 Ерсан Ільясова — турецький професійний баскетболіст кримськотатарського походження.

Примітки 

Тюркські прізвища